Gyûmao est le roi taureau, et le père de Kôgaiji et de Ririn dans le manga et l'anime Saiyuki. Il a été transformé en statue à la suite de sa défaite contre Nataku. Sa  femme Kôshu et ses enfants Kôgaiji et Ririn essaient de le faire revenir à la vie. Afin de les en empêcher, les quatre héros, Sanzo, Gojyo, Goku et Hakkai, ont été envoyés en Inde à la forteresse de Tenjiku.

Histoire personnelle 
Gyûmao est le yokai le plus opposé aux relations entre les humains et les yokais. Il a eu deux femmes : Rasetsuno et Kôshu, avec qui il a eu deux enfants (un fils (Kôgaiji) avec Rasetsuno, et une fille (Ririn) avec Kôshu).

Il a été battu par Nataku il y a 500 ans, et a été transformé en statue de pierre.

Relations avec les autres personnages 
Comme il est une statue de pierre, il ne peut donc pas avoir de relations avec les autres, et son caractère, ses pensées et ses sentiments sont donc inconnus.

Personnage de Saiyuki